Алессио Фокони (, род. 22 ноября 1989 года, Рим, Италия) — итальянский фехтовальщик на рапирах. Четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр, призёр чемпионатов Европы, Европейских игр и Универсиад.

Биография 

Алессио Фокони родился 22 ноября 1989 года в Риме. Свою соревновательную карьеру итальянец начал в 2005 году.

Первых успехов на крупных международных соревнованиях итальянский рапирист добился в 2011 году, когда на Всемирной Универсиаде он стал вторым в командных соревнованиях. Через два года Алессио продолжил прогрессировать: итальянский рапирист во второй раз подряд поднялся на пьедестал почёта в командной рапире на студенческих играх 2013 года, а на национальном чемпионате впервые выиграл личный турнир. В 2015 году итальянец вновь заявил о себе, став чемпионом Европейских игр в индивидуальном первенстве и выиграв серебряную медаль в соревнованиях команд.

С 2017 года итальянец стал одним из лидеров национальной команды, выиграв чемпионат страны во второй раз, и заслужил право выступать на соревнованиях самого высокого уровня. В том же Алессио стал бронзовым призёром чемпионата Европы в командной рапире, а через месяц стал одним из триумфаторов чемпионата мира в той же дисциплине. В 2018 году итальянец вошёл в элиту мирового фехтования на рапирах, став чемпионом мира в личном турнире рапиристов, победив над таких титулованных фехтовальщиков, как пятикратного чемпиона мира (четырежды в индивидуальных соревнованиях) немца Петера Йоппиха, француза Энцо Лефора и британца Ричарда Круза. Через три дня Алессио в составе сборной Италии выиграл командное первенство во второй раз подряд и стал трёхкратным победителем чемпионатов мира.

В 2019 году Алессио впервые в карьере стал чемпионом Европы, выиграв личные соревнования, а также завоевал бронзовую медаль континентального первенства в командной рапире. Однако на чемпионате мира итальянец не смог подтвердить чемпионское звание, уступив в первом же раунде. Однако в командном турнире Алессио помог сборной Италии занять третье место.

Лучшие результаты

Чемпионаты мира 

  Золото — чемпионат мира 2017 года (Лейпциг, Германия) (команды)
  Золото — чемпионат мира 2018 года (Уси, Китай)
  Золото — чемпионат мира 2018 года (Уси, Китай) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2019 года (Будапешт, Венгрия) (команды)

Чемпионаты Европы 

  Золото — чемпионат Европы 2019 года (Дюссельдорф, Германия)
  Серебро — чемпионат Европы 2018 года (Нови-Сад, Сербия) (команды)
  Бронза — чемпионат Европы 2017 года (Тбилиси, Грузия) (команды)
  Бронза — чемпионат Европы 2019 года (Дюссельдорф, Германия) (команды)

Европейские игры 
  Золото — Европейские игры 2015 года (Баку, Азербайджан)
  Серебро — Европейские игры 2015 года (Баку, Азербайджан) (команды)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE 
 Профиль на сайте Федерации фехтования Италии 

Фехтовальщики Италии
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы Европейских игр по фехтованию